Az Olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1983–1984-es szezonja volt a Serie A 82. kiírása. A bajnok a Juventus FC lett. Ez volt a klub 21. bajnoki címe.

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye 

 20 gól: Michel Platini (Juventus)
 19 gól: Zico (Udinese)
 14 gól: Maurizio Iorio (Verona)
 13 gól: Paolo Rossi (Juventus)
 11 gól: Pietro Paolo Virdis (Udinese)
 10 gól. Alessandro Altobelli (Milano)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1983-84
 Serie C1 1983-84
 Serie C2 1983-84
 Coppa Italia 1983-84

Külső hivatkozások 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1